Stargate SG-1 (televisieserie), een op de film Stargate gebaseerde sciencefictionserie
Stargate SG-1 (rollenspel), een rollenspel, gebaseerd op bovenstaande televisieserie